Марш-бросок  — традиционные соревнования по туристскому ориентированию, в которых участники автономно проходят заданную дистанцию с поиском определенных контрольных пунктов (сокращенно КП), расположенных на протяжении всего маршрута. 

Марш-бросок проводится ежегодно в конце сентября в Ленинградской области на Карельском перешейке и дважды в год (в начале мая и в конце октября) в Московской области; каждый раз в новом месте. Для участия в соревнованиях нужно отправить заявку организаторам и оплатить стартовый взнос. В 2006 году в каждом Марш-броске участвовало более 300 человек, в том числе и дошкольники (участники до 14 лет должны иметь взрослого сопровождающего). Можно участвовать командой либо в одиночку.

Дистанция марш-броска состоит из двух этапов с промежуточным финишем между ними и обычно рассчитана на два дня. В Питерском марш-броске старт совпадает с финишем, и карта выдается на всю дистанцию (около 80 км) сразу. В Московском марш-броске старт  и финиш расположены в разных местах на значительном удалении друг от друга, на старте выдается карта первого этапа соревнований, карта  второго этапа выдается на старте второго этапа, максимальная дистанция составила весной 2010 г. 93 км по прямым между КП. Для Московского марш-броска также характерны смены карт на этапах (практически всегда на первом, иногда и на втором). На сменах  карт участникам выдаются новые листы карт на оставшуюся часть этапа, либо на спецэтап и фиксируется время прохождения, но без остановки отсчета времени.

Ориентирование проходит по картам  масштаба  1:50000, которые выдаются участникам организаторами соревнований, также организаторами выдается «легенда», в которой описаны ориентиры для нахождения каждого контрольного пункта. Каждый участник марш-броска получает на старте карточку или электронный чип для внесения отметок на каждом взятом КП дистанции. 

На финише судьи проверяют количество взятых КП для подсчета результатов участника. Результаты участников определяются по времени прохождения этапов дистанции с учетом штрафного времени за невзятые КП или бонусов за выполнение дополнительных заданий. Участники, превысившие контрольное время прохождения каждого этапа, либо досрочно сошедшие с дистанции, снимаются с соревнований и указываются в итоговом протоколе с пометкой «сошёл». Результаты соревнований подводятся в командном и личном зачётах. Итоговый протокол публикуется в Интернете.

Правила

Для каждого Марш-броска составляется Положение, в котором приводятся условия соревнований.

Устоявшиеся принципы Марш-броска :

 Запрещено использование механизированных средств передвижения.
 Запрещено использование какой-либо внешней помощи.
 Разрешается взаимодействие между командами.
 Разрешено разделение команды на дистанции, кроме активных КП.
 Участники должны иметь все необходимое снаряжение для автономного прохождения дистанции и для ликвидации возможных аварийных ситуаций.
 Рекомендуемое снаряжение: аптечка, компас, спички, фонари, снаряжение для ночевки, питание и средства для его приготовления, сотовый телефон.
 Участники не должны оставлять мусор на дистанции, обязаны бережно относиться к природе.

Московский Марш-бросок (ММБ)

Самые массовые соревнования по туристическому ориентированию в России. Впервые ММБ был организован весной 2003 года.  С тех пор ежегодно проводятся два Московских Марш-броска - весенний и осенний. Традиционно весенний ММБ проходит в мае, осенний - в конце октября. В первом ММБ весной 2003 года приняло участие 70 человек, осенью 2006 - 767, весной 2013 - 1130 человек, из которых 542 дошли до финиша. К весне 2016 года в ММБ участвовало немногим менее 2000 человек. Организаторы для уменьшения нагрузки на природу и транспортную инфраструктуру решили ограничить количество участников. Было введено ограничение количества команд, увеличено количество обязательных контрольных пунктов, которые увеличили минимальное пройденное расстояние от старта до финиша.

Карты рисуются непосредственно организаторами соревнований. При отрисовке карт используется информация из целого ряда источников: генштабовские 500-метровки, "Арбалетовский" атлас, доступные в сети спутниковые снимки местности, данные самостоятельных разведок. Основной масштаб карты в настоящее время - 1:40000 (400-метровка), для спецэтапов - обычно 1:15000 (150-метровка),
осенью 2006 и 2008 гг. использовались крупномасштабные спутниковые снимки местности.

Правила ММБ постоянно видоизменяются. Например, весной 2004 года организаторы впервые использовали пошаговые КП - на КП отсутствует компостер, но есть описание "настоящего" КП. Осенью 2004 года была дистанция из 3 этапов, второй из которых был кольцевым. Тогда же одного из КП не существовало, его номер можно было вычислить по ходу дистанции. На втором этапе были поставлены бонусные КП, найти которые можно было по подсказкам на других КП. Осенью 2005 не было обязательной ночёвки между этапами. Начиная с весны 2006 года запрещено разделение команды на дистанции. Осенью 2006 и 2008 годов на части дистанции использовался космический снимок Google. Весной 2007 и осенью 2009 годов несколько КП нужно было найти с помощью фотографии. Весной 2008 года в начале дистанции был спецэтап из 24 КП, не нанесённых на карту, но имеющих взаимные ссылки, и расположенных в указанном участке леса площадью 1 км². Весной 2009 года КП были расположены над руслом небольшой лесной реки - их можно было обнаружить только при аккуратном исследовании всего русла. Осенью 2009 года один из пяти спецэтапов представлял цепочку из 6 пошаговых КП (КП1 вёл на КП2, КП2 - на КП3 и т.д.).

У ММБ существует общий рейтинг всех участников за все время проведения соревнований. По состоянию на конец 2017 года лидером рейтинга являются, по разным его версиям, Николай Мирошкин и Марина Галкина.

Основные организаторы ММБ - Владислав Завьялов, Андрей Чупикин, Александр Тонис.

Также в организации и проведении участвовали: Ю.Приходько, Д. и А.Шварц, Н.Осадчий, К.Шрамов, Е.Домбровский, М.Агеев, Л. и А.Каменские, А.Шигаев, А.Веретенников, А.Обухов, Д.Нехороших, А.Каменская, Я.Галухина, О.Урюпина, В.Феоктистов, Мар. и Мих.Абрамовы.

Сводная таблица дистанций

Ссылки

 Сайт соревнований Питерский Марш-бросок
 Сайт соревнований Московский Марш-бросок
 Сайт сообщества ММБ

Игры на местности
Соревнования по спортивному ориентированию